Хуст —  місто обласного підпорядкування, районний центр Закарпатської області
 Хуст — залізнична станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці
 Хуст — зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці